De Golf Cup of Nations 1992 was de 11e editie van dit voetbaltoernooi dat werd gehouden in Qatar van 27 november 1992 tot en met 10 december 1992. Qatar won het toernooi voor de eerste keer.

Geplaatste teams

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in 1992
Voetbal in Qatar
Golf Cup of Nations
Sportevenement in Qatar